Батич — фамилия. Известные носители:

 Батич, Владан — сербский политик, государственный деятель.
 Батич, Григорий Иванович — советский футболист, нападающий, чемпион мира среди молодёжи (1977), мастер спорта СССР
 Батич, Иосиф — словенский живописец.
 Батич, Ольгица — сербский политик, юрист.